Innerberg heißen folgende geographische Objekte:
 Innerberg (Gemeinde Tillmitsch), Ort bei Tillmitsch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Innerberg (Gemeinde Bartholomäberg), Ortschaft von Bartholomäberg, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Innerberg BE, Ortschaft in der Gemeinde Wohlen bei Bern, Kanton Bern
historisch:
 Eisenerz (Steiermark), Stadt im Bezirk Leoben, Steiermark (früherer Name)
sowie:
 Innerberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg